Мария Киркова (; 2 января 1986, София) — болгарская горнолыжница.

Горнолыжным спортом занималась со школьных лет. Первых успехов добилась на юниорском и студенческом уровне. В январе 2002 года дебютировала на взрослых соревнованиях под эгидой FIS. В феврале 2003 17-летняя Киркова впервые выступила на горнолыжном чемпионате мира в Санкт-Морице.

Участница трёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014) чемпионата мира по лыжным видам FIS 2007. Знаменосец болгарской национальной сборной на ОИ в Сочи. Её высшим достижением на Олимпиадах является 33-е место в скоростном спуске в 2010 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Горнолыжные знаменосцы
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники Болгарии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года